Merrillville bezeichnet folgende Orte in den USA:
 Merrillville (Indiana), Stadt im Lake County, Indiana
 Merrillville (Georgia), Gemeinde im Thomas County, Georgia